In 2016 werd het 100ste Campeonato Amazonense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Amazonas. De competitie werd georganiseerd door de FAF en werd gespeeld van 19 augustus tot 22 oktober. Fast Clube werd kampioen.

De kampioen plaatste zich voor de Copa do Brasil 2017 en de Copa Verde 2017. De eerste twee plaatsten zich voor de Série D 2017.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amazonense
Ama